Бен Дейвіс — валлійський футболіст, захисник.
  — англійський кінооператор.

Див. також 
 Девіс (прізвище)

Валлійські прізвища